Элек:

Топоним 
 Элек — город в медье Бекеш, на юго-востоке Венгрии.

Персоналии 
 Элек, Акош (род. 1988) — венгерский футболист, опорный полузащитник клуба «Диошдьёр» и сборной Венгрии.
 Элек, Аттила (род. 1982) — венгерский фигурист выступавший в танцах на льду.
 Элек, Илона (1907—1988) — венгерская фехтовальщица и рапиристка еврейского происхождения.
 Элек, Экош (род. 1988) — венгерский футболист, полузащитник.
 Элек, Юдит (род. 1937) — венгерская сценарист и режиссёр.